Termenul „Cucuta” se poate referi la:

Cucuta, Alba este o localitate în județul Alba, Transilvania, România.
Angelica, sau Cucuta Mare (Angelica archangelica) este o plantă erbacee din familia Apiaceae (Umbelliferae).
Conium maculatum, plantă erbacee otrăvitoare din familia umbeliferelor, cu miros caracteristic, cu frunze mari, flori albe și fructe brune-verzui, întrebuințată ca medicament; dudău, buciniș.
Termeni derivați
Cucuteni, o localitate în județul Iași, România.
Cucuteni, o localitate în județul Dâmbovița, România.
Cucuteni, sat în comuna Durnești, județul Botoșani, România.
Cúcuta (San José de Cúcuta), o localitate în departamentul Norte de Santander, Columbia.

Vezi și 
 Cuc (dezambiguizare)
 Cucu (dezambiguizare)
 Cucuteni (dezambiguizare)

 Cucueți (dezambiguizare)
 Cucuieți (dezambiguizare)